Detta är en lista över Volvos personbilar sedan starten 1927 fram tills idag.

Modeller

Se även 
Lista över Volvomotorer

Externa länkar